Евгений Владимирович Зубков () — российский хоккеист, работает тренером по набору в Хоккейной академии «Авангард» города Омска. Ранее играл на позиции левого нападающего.

Биография 
Евгений Владимирович Зубков родился 12 июля 1992 года в городе Омске Омской области

Начал заниматься хоккеем в родном Омске в 1997 году. Первым тренером был Виктор Александрович Зыков. Воспитанник омского хоккея. Хват клюшки — правый.

В 2009 году окончил школу № 8 города Омска.

В 2014 году окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, бакалавр физической культуры.

В матчах первенств России за время выступлений за ДЮСШ «Авангард» за команду «Авангард»-92 провёл 200 матчей, забросил 87 шайб, сделал 92 передачи, набрал 116 минут штрафа. Выступал за «Авангард»-2 (2009, провёл 6 матчей), «Омские Ястребы» (2009-2013). Лучший бомбардир команды 2011 и 2013 годов. В МХЛ 264 матча, 71 шайба, 109 передач, 181 минуты штрафа, показатель полезности «+50».

С 23 января 2016 года до конца сезона играл за клуб «Зауралье» из города Кургана

С 2016 года работает тренером по набору команд 2007-2013 года рождения в Хоккейной академии «Авангард» города Омска.

Достижения

Личные 
 Лучший бомбардир команды «Омские Ястребы» (2011)
 Лучший бомбардир команды «Омские Ястребы» (2013)

Клубные 
 Участник Кубка Мира (2012)
  Победитель «Hockey Night in Boston» в составе «Омских Ястребов» (2012)
  Обладатель Кубка Харламова в составе «Омских Ястребов» (2012, 2013)
  Победитель открытия регулярного чемпионата МХЛ (2013) Победитель кубка «Надежды КХЛ в составе «Авангард»2014

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль Евгения Зубкова на сайте Омских Ястребов
 Статистика на сайте МХЛ

Выпускники СибГУФК
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Звезда-ВДВ»
Игроки ХК «Зауралье»